Itilliarsuup Qaqqaa bezeichnet:
 Itilliarsuup Qaqqaa (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Itilliarsuup Qaqqaa (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland